Jméno a příjmení Jan Žák má více nositelů:

 Jan Žák (architekt) (1891–1954) – český puristický a funkcionalistický architekt
 Jan Žák (historik) (1839–1920) – historik města Merklín
 Jan Žák (politik) (1829–1896) – český advokát a politik
 Jan Žák (probošt) (???–1534) – probošt litoměřické kapituly v letech 1508–1534